Скрин:

 Скрин (Слайго) — деревня в Ирландии, в графстве Слайго.
 Скрин (Мит) — деревня в Ирландии, в графстве Мит.
 Скрины — вымышленная инопланетная раса из вселенной «Command & Conquer».
 Скрин — сокращённый вариант слова «скриншот» и синоним словосочетания «снимок экрана».
 СКРИН — Система комплексного раскрытия информации

Фамилия 
 Скрин, Дженнифер (род. 1982) — австралийская баскетболистка.

См. также